Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl druhý pár světa Marcel Granollers a Marc López ze Španělska, který se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Deblový titul získala třetí nasazená britsko-australská dvojice Jamie Murray a John Peers, která ve finále zdolala pár Pablo Andújar a Guillermo García-López ve dvou setech 6–3, 6–4.

Společně si tak připsali, po dubnovém triumfu na houstonské antuce U.S. Men's Clay Court Championships, druhý titul v sezóně. Pro Murrayho vítězství představovalo devátou turnajovou výhru na okruhu ATP Tour a pro Garcíu Lópeze druhý kariérní triumf.

Nasazení párů 
  Daniele Bracciali /  Filip Polášek (1. kolo)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (čtvrtfinále)
  'Jamie Murray /  John Peers (vítězové)
  Dustin Brown /  Paul Hanley (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2013
ATP World Tour 2013